Jeshwang bezeichnet zwei Ortsteile der Gemeinde Kanifing im westafrikanischen Staat Gambia:

 Old Jeshwang, im Norden
 New Jeshwang, im Süden

 siehe auch Flugplatz Jeshwang